Castle Hill kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Castle Hill, New South Wales, förort till Sydney, The Hills Shire, 
 Castle Hill (Townsville), kulle, Queensland,

Kenya 

 Castle Hill (bergstopp), Kirinyaga,

USA 

 Castle Hill, Maine, ort, Aroostook County, 
 Castle Hill, Kalifornien, ort, Contra Costa County, 

Robotskapade Kenyaförgreningar